Rise kan syfta på:

 Rise (film) – en film från 2007
  RISE Research Institutes of Sweden AB – ett svenskt statligt aktiebolag, vilket driver teknikinriktade forskningsinstitut
  Rise – statlig myndighet i Finland, se Brottspåföljdsmyndigheten

Geografi 
 Rise, by i Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtland, Sverige
 Rise, Östersunds kommun, by i Locken socken, Östersunds kommun, Jämtland, Sverige
 Rise, East Riding of Yorkshire, ort i England, Storbritannien

Personer 
 Kwon Ri-se (1991–2014) – sydkoreansk sångerska

Musik 
 Rise (musikalbum) – ett album av rockgruppen The Rasmus från 2022
 Rise (sång) – en låt från ovanstående album